Гегесистрат ():
 Гегесистрат, сын Писистрата, тиран Сигея;
 Гегесистрат, сын Аристагора, самосец, отправившийся в числе прочих с посольством к спартанцам во время греко-персидской войны 480—479 гг. до н. э..
 Гегесистрат, житель Элеи, предсказатель в персидском войске Мардония во время греко-персидской войны 480—479 гг. до н. э..
 Гегесистрат - военачальник IV века до н. э., командир гарнизона Милета на службе у персов.